Фуэнтесауко-де-Фуэнтидуэнья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,95 км². Население — 292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии